Astelia är ett släkte av enhjärtbladiga växter. Astelia ingår i familjen Asteliaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Sparrisordningen
Astelia